Потајница може да се односи на:
 Потајница (извор), редак природни феномен, извори који су активни само у одређеним временским интервалима
 Потајница (биљка), паразитска биљка из породице воловотки